Illa Czebołda (, ur. 22 stycznia 2007) – ukraiński skoczek narciarski i kombinator norweski. W drugiej z tych dyscyplin medalista mistrzostw kraju.

Bez większych sukcesów startował w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci w skokach narciarskich. W sierpniu 2022 we Frenštácie pod Radhoštěm zadebiutował w FIS Cupie w skokach narciarskich, dwukrotnie plasując się w szóstej dziesiątce.

Czebołda stawał na podium mistrzostw Ukrainy w kombinacji norweskiej – latem 2022 zdobył brązowy medal w rywalizacji drużynowej (Gundersen K-75/4x3 km).

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Ukraińscy skoczkowie narciarscy
Ukraińscy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 2007